El nombre Miguel Ruiz puede referirse a:

 Miguel Ruiz Viladoms (1941-), futbolista chileno;
 Miguel Ángel Ruiz García (1955-), futbolista español;
 Miguel Ángel Ruiz Macías (1952-), autor y orador mexicano conocido como Miguel Ruiz.
 Miguel Ángel Ruiz (1975-), jugador de rugby argentino.
 Miguel Ruíz (1990-), baloncestista venezolano.